Angelo Santori (1948) – politico italiano
Antonio Santori (1961-2007) – poeta, insegnante e saggista
Bruno Santori (1957) – direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore italiano
Fazio Giovanni Santori (1447-1510) – cardinale italiano
Francesco Antonio Santori (1819-1894) – poeta e scrittore italiano
Fufi Santori, propr. José Santori (1932–2018) – cestista e allenatore di pallacanestro portoricano
Giulio Antonio Santori (1532-1602) – cardinale italiano
Sandy Santori (1954 o 1955) – politico canadese